L'uccello del piacere è un film pornografico del 1989 diretto da Mario Bianchi e Riccardo Schicchi.

Trama
Un film ambientato nel 1400 in cui una giovane principessa trascorreva le sue giornate avvolta nella più profonda tristezza perché non riusciva a trovare l'uccello che la rendesse felice.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Film pornografici